Чандаули:

 Чандаули — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Чандаули — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.